Gotthard (česky se světec tohoto jména píše zpravidla Gothard) může být:
 německé jméno
 Svatý Gothard (960–1038), biskup v Hildesheimu. Podle něho se nazývá:
 Gotthardský masiv – horská skupina ležící na území tří kantonů: Uri, Valais a Ticino ve Švýcarsku. Nachází se v něm: 
 Gotthardský průsmyk mezi Švýcarskem a Itálií
 Gotthardský železniční tunel (dokončen 1881)
 Gotthardský silniční tunel (dokončen 1980)
 Gotthardský úpatní tunel – železniční tunel o délce 57 km zprovozněný 11. prosince 2016 
 Matterhorn Gotthard Bahn

 Gotthard (hudební skupina) – švýcarská hard rocková kapela
 Gothard (Jičínská pahorkatina) – vrch u Hořic (okres Jičín) 
 Gothard (planetka) – planetka s katalogovým číslem 1710
 The Gothard Sisters – americké folkové trio, sestry Greta, Willow a Solana Gothardovy

Související články 
 Kostel svatého Gotharda